Жабчинский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Жабчинский, Александр Александрович (1866—1934) — российский и польский военачальник. Дивизионный генерал Войска Польского.
 Жабчинский, Александр (1900—1958) — польский актёр.